

Населені пункти та їхні частини
 Маєво — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Маєво — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маєво — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Маєво — осада в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки